Phaeotrema är ett släkte av svampar. Phaeotrema ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeotrema